In het basketbal worden regelmatig wereldkampioenschappen en continentale kampioenschappen voor landen gehouden. Hieronder volgt een lijst met de medaillewinnaars per toernooi.

Wereldkampioenschappen (mannen)

Wereldkampioenschappen (vrouwen)

Continentale kampioenschappen

Afrika (mannen)

Afrika (vrouwen)

Amerika's (mannen)

Amerika's (vrouwen)

Azië (mannen)

Azië (vrouwen)

Europa (mannen)

Europa (vrouwen) 

Basketbal